Khamsin steht für:

 Chamsin, heißer und trockener Wind in Nordafrika
 Khamsin-Pass, Gebirgspass im Grahamland, Antarktika
 Maserati Khamsin, Automodell der Marke Maserati